Александр Максимович Дренякин (30 мая 1812  ст.ст. —1894) — русский военный и государственный деятель.

Биография

Семья 
Отец: полковник Максим Тимофеевич Дренякин.

Служба 
1 апреля 1831 году произведён в офицеры, а 17 апреля 1860 году - в генерал-майоры и определён в Свиту Е. И. В.

До назначения на должность гродненского губернатора в звании генерал-майора состоял при отдельном гренадерском корпусе свиты императора.

Весной 1861 года принял жестокие меры по подавлению восстания крестьян в Пензенской губернии.

В «Гуторке двух соседей» № 2, которая распространялась в период восстания на территории Беларуси, говорилось о расстреле Дренякиным по приказу царя 10 тысяч крестьян в Казанской губернии.

Указом Александра II от  был назначен военным губернатором Гродно и гродненским гражданским губернатором.

По словам историка Е. Ф. Орловского,
в управлении губернией он выказал много энергии и административного таланта. Это был человек твёрдый и решительный, всякие польские демонстрации подавлял с твёрдой последовательностью.

Польский гродненский историк Ю. Ю. Иодковский назвал Дренякина «полякоедом».

Первым шагом губернатора по принятию губернии был осмотр войска, в обращении к которому он высказал мнение о том, что надо быть «всегда готовыми на то, к чему потребует долг службы». Сам часто разъезжал по губернии без особых мер предосторожности, по Гродно ходил без охраны и заходил в кофейню, в которой собирались лица, причастные к восстанию. Казначей гродненской казённой палаты Малевич писал:
губернатор говорил, что не любит есть объедки чужой еды, бывать на вечеринках и играть в карты….

 подал «памятную записку», где перечислял меры, которыми можно «удержать вверенную ему губернию в действительном, а не в кажущемся порядке и повиновении»: замена местных чиновников-католиков на православных с повышением им жалования, введение двух казачьих полков, командирование аудитора с надёжным писарем для занятий в секретной части и для проведения следствий, укрепление состава гродненской жандармской команды людьми из «великорусских» жандармских команд, выделение особых денег губернатору и начальнику жандармов для поощрения, увеличение расходов на содержание губернатора, ремонт губернаторского дома.

Для подавления выступления крестьян имения Сливны графини Е. Красинской направил в январе 1861 года две роты в Хорощу и Туросну-Дольну (правда, предупредил, что «право же усмирения неповинующихся силою оружия, тем более огнём (чего боже сохрани) остаётся за мною»).

В письме к министру внутренних дел от  жаловался на ревматизм и просил о ходатайстве перед императором об отставке, в письме от  жаловался, что генерал-губернатор к нему не расположен.

Указом Александра II от  уволен со службы с переводом в Министерство внутренних дел.

 был назначен начальником 1-го округа Корпуса жандармов.

В 1863 году являлся членом следственной комиссии над студентами общества «Земля и воля», распространявшими прокламацию «Льётся польская кровь».

В 1864 году по просьбе Муравьёва переехал в Вильно для исполнения «особых поручений».

В 1868 году произведён в генерал-лейтенанты.

Награды 
 Польский знак отличия за военное достоинство 4-й степени (1831)
 Орден Святой Анны 3-й степени
 Орден Святой Анны 2-й степени (1849)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1853)
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы (1853)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1855)
 Знак отличия за XX лет беспорочной службы (1858)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1861)(«во воздаяние благоразумных распоряжений к восстановлению порядка между волновавшимися крестьянами Пензенской губернии»)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1863); императорская корона к ордену (1865)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1869)

Сочинения 
 В 1885 году была напечатана статья в журнале «Русская старина» о встречах в 1861—1862 годах с гродненским губернским предводителем дворянства В. Старжинским, подавшем в сентябре 1861 года записку генерал-губернатору Назимову.
 Рукописный дневник «Моим внукам», который хранится в Российском государственном историческом архиве (РГИА).
 «Краткая история Лейб-гвардии Измайловского полка». СПб.: Военная типография Главного штаба, 1830.
 «Ратным товарищам. Фуражировка за Вислой в польскую кампанию 1831 г.». Харьков: Типография Окружного штаба, 1883.
 Дренякин А. М. Максим Дренякин, один из воинов великого Суворова / А. М. Дренякин // Русская старина, 1892. Т. 73. – С. 193-194. Письмо А. М. Дренякина, ген.-майора 80-и лет, из г. Белгорода, Курской губ. от 18 октября 1891 года, в котором он пишет о своем отце Максиме Дренякине.

Интересные факты 
При губернаторском саде находился огород, где садовник-огородник выращивал овощи для стола губернатора.

Литература 
 Орловский Е. Ф. Гродненская старина. Ч. 1. Гродна, 1910. С. 287
 Jodkowski J. Rok 1863 w powiecie Grodzienskim // Echo Grodzienskie. Grodno, 1921. № 28

Примечания

Ссылки 
 НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРЕНЯКИН 

Гродненские губернаторы